Et depot er et opbevaringssted. Ordet kan have flere konkrete betydninger:

 Magasin (lager) – dækker over flere slags lagre
 Værdipapirdepot – opbevaringssted for værdipapirer
 Remise – jernbanedepot eller togdepot
 Varelager – et sted til opbevaring af varer
 Våbenlager - et sted til opbevaring af våben

ar:حساب إيداع
be:Дэпазіт
eu:Ageriko gordailu
io:Jaceyo
ja:預金
lt:Indėlis
pl:Depozyt bankowy
sr:Депо
tr:Mevduat
zh:存款